O Nô Pintcha Futebol Clube dos Mosteiros é um clube desportivo de Mosteiros, em Cabo Verde. O clube possui departamentos que incluem futebol e andebol.

Por iniciativa de um cidadão português Benfiquista, o uniforme foi substituído por camisas vermelhas e calções brancos, assemelhando em tudo ao equipamento do Sport Lisboa e Benfica, diferenciando apenas no emblema, as iniciais N.P.F.C. (Nô Pintcha Futebol Clube) e S.L.B. (Sport Lisboa e Benfica), respetivamente.

História
O clube fundado em 1 de outubro de 1978 e é o primeiro dos dois clubes de Mosteiros.

O clube comemorou seu 10º aniversário em 1988 e o 25º aniversário em 2003.

O clube possui apenas um título em toda sua história, quando conquistou a Segunda Divisão Regional do Fogo na temporada 2008-09. O time também já foi vice-campeão do Campeonato Regional do Fogo nas temporadas 2007-08 e 2021-22, e da Taça do Fogo na temporada 2021-22.

Resultados

Campeonato Regional do Fogo

Taça do Fogo

Torneio de Abertura

Títulos 
• Regionais
Segunda Divisão Regional do Fogo: 2008-09

Notas

Ligações externas
Nô Pintcha Mosteiros na Página de Facebook
Nô Pintcha Mosteiros (ou Nô Pintcha Fogo) na Zerozero
Nô Pintcha Mosteiros (ou Nô Pintcha Fogo) na Ogol

Nô Pintcha
Nô Pintcha
Mosteiros (concelho de Cabo Verde)